Sezon 2005 Formuły 1 – 56. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Tytuł mistrza kierowców zdobył Fernando Alonso pobijając rekord najmłodszego mistrza świata Michaela Schumachera z 1994 roku, natomiast tytuł mistrza konstruktorów zdobyła ekipa Renault.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany wśród zespołów 
 Jaguar Racing został sprzedany marce Red Bull, który z kolei zmienił nazwę ekipy na Red Bull Racing.
 W styczniu 2005, Eddie Jordan sprzedał swoją ekipę Aleksowi Shnaiderowi, współzałożycielowi Midland Group.

Zmiany wśród kierowców 
 Nowymi reprezentantami zespołu Franka Williamsa zostali Mark Webber i Nick Heidfeld. Pierwotnie partnerem zespołowym Australijczyka miał być Jenson Button, jednak posiadał on ważny kontrakt z ekipą B.A.R. i ostatecznie Rada ds. Kontraktów stanęła po stronie zespołu z Brackley.
 Nowymi kierowcami ekipy Jordan zostali Tiago Monteiro i Narain Karthikeyan.
 Nowymi kierowcami zespołu Minardi zostali Patrick Friesacher i Christijan Albers.
 Nowym drugim kierowcą Toyoty został Ralf Schumacher.
 Giancarlo Fisichella i Jacques Villeneuve zamienili się miejscami w zespołach.
 Juan Pablo Montoya zastąpił Davida Coultharda w zespole McLaren. Coulthard zaś został partnerem zespołowym Christiana Kliena.

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany wśród zespołów 
 Od sobotnich treningów do Grand Prix Węgier, marka West przestała pojawiać się na samochodach McLarena.
 Z uwagi na złamanie kilku artykułów Regulaminu Sportowego i art. 151c Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, zespół B.A.R. został wykluczony na wyścigi o Grand Prix Hiszpanii i Grand Prix Monako.

Zmiany wśród kierowców 
 Anthony Davidson zastąpił Takumę Satō w wyścigu o Grand Prix Malezji.
 Juan Pablo Montoya ze względu na kontuzję barku odpuścił wyścigi o Grand Prix Bahrajnu i Grand Prix San Marino. Jego zastępcami zostali Pedro de la Rosa (w Bahrajnie) i Alexander Wurz (w Imoli).
 Ricardo Zonta miał zastąpić Ralfa Schumachera w Grand Prix Stanów Zjednoczonych, jednak do startu nie przystąpił, podobnie jak pozostali kierowcy, korzystający z ogumienia Michelin
 Robert Doornbos zastąpił Patricka Friesachera, począwszy od Grand Prix Niemiec, ze względu na niewywiązywanie się zobowiązań finansowych austrickiego kierowcy.

Eliminacje

Zmiany 
 Odbył się nowy wyścig - Grand Prix Turcji na torze Istanbul Park.
 Grand Prix Belgii i Grand Prix Włoch zamieniły się miejscami.
 Grand Prix Chin i Grand Prix Brazylii zamieniły się miejscami.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy 

2005 w Formule 1